Stalker eller STALKER har flere betydninger:
 Stalker – kan defineres som et sygeligt adfærd af en person, som konstant forfølger og chikanerer en anden person
 S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl – computerspil
 Stalker (tv-serie) – en amerikansk psykologiske thrillerserie
 Stalker (roman) - roman af Lars Kepler
 Stalker, den engelske titel på Andrej Tarkovskijs film Сталкер, på dansk Vandringsmanden